

Результаты соревнований

Мужчины 

Зачёт AFUЗачёт PAR

Зачёт SBXЗачёт SBX

Смешанные команды

Порядок начисления очков

Зачёт кубка мира

Мужчины 

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
Общий зачёт AFU

| valign=top |Биг-эйр

Женщины

Зачёт кубка наций 

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
Общий зачёт

|}

 Достижения Первая победа в карьере

Первый подиум в карьереПобеды на этапах кубка мира

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2017/2018
Кубок мира по сноуборду